Abdon (imię) – semickie imię męskie
 Abdon – sędzia biblijny
 Abdon – miasto biblijne
 Abdon – wieś w Anglii